Citra ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Citra (Florida)
 Citra (Oklahoma)